Sail on (Muddy Waters), een album van de Amerikaanse blueszanger Muddy Waters
 Sail on (Commodores), een lied van de Amerikaanse soul- en funkgroep Commodores